Buquet ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard-Wilfred Buquet (1866–??), französischer Lampendesigner
 Gérard Buquet (* 1954), französischer Komponist und Tubist
 Ruddy Buquet (* 1977), französischer Fußballschiedsrichter 

Buquet ist der Familienname folgender fiktiven Personen:
 Joseph Buquet, Figur in Das Phantom der Oper